Vught (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Vught (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Kamp Vught, concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog